Le Masters de tennis féminin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1983, classée en catégorie Masters, se dispute à New York du 23 au .

L'épreuve de simple voit s'imposer la numéro un mondiale Martina Navrátilová. En finale, elle dispose aisément de sa dauphine Chris Evert, lui infligeant un sévère 6-0 dans la seconde manche. Navrátilová enregistre à cette occasion son , après ceux de 1978, 1979 et 1981.

Aux côtés de Pam Shriver, elle remporte aussi le double dames, soit la  de leurs dix victoires dans cette compétition.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis féminin
 Saison 1983 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 1983
Masters
Tennis aux États-Unis en 1983
Masters
Tennis en mars 1983